Grummt ist der Name von

 Ingrid Grummt (* 1943), deutsche Molekularbiologin
 Friedrich Grummt (1940–2020), deutscher Biochemiker
 Kornelia Grummt-Ender (* 1958), deutsche Schwimmerin
 Steffen Grummt (* 1959), deutscher Leichtathlet und Bobfahrer
 Wolfgang Grummt (1932–2013), deutscher Ornithologe, Tiergartenbiologe und Naturschützer